Osoby o nazwisku Baksalary:
 Jerzy Baksalary (1944–2005) – polski matematyk
 Oskar Baksalary (ur. 1970) – polski fizyk i matematyk